Предраг «Педж» Бойич (; род. 9 апреля 1984, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист сербского происхождения, выступавший на позиции защитника в клубах А-Лиги «Сидней» и «Сентрал Кост Маринерс», а также английском клубе «Нортгемптон Таун».

Карьера

Молодёжная карьера 
Педж родился в Сиднее в семье иммигранта из Югославии и австралийки. В младенческом возрасте вместе с семьёй он переехал в прибрежный город Шеллхарбор, находящийся недалеко от Вуллонгонга. В возрасте восьми лет начал заниматься футболом в клубе «Уарилла Уандерерс». В возрасте 12 лет перешёл в академию клуба «Вуллонгонг Вулвз». Позднее проходил обучение в НСВИС.

Клубная карьера 
После окончания НСВИС Бойич заключил свой первый профессиональный контракт с клубом Национальной футбольной лиги «Парраматта Пауэр», в котором провел два года и всего три официальных матча. Позднее отыграл сезон за «Сидней Олимпик», проведя 13 игр.

Перед началом сезона 2004/05 перешёл в клуб второй Футбольной лиги Англии «Нортгемптон Таун». В первом же сезоне стал твёрдым игроком основного состава и помог клубу добраться до полуфинала плей-офф лиги, где «Нортгемптон Таун» уступил клубу «Саутенд Юнайтед». Однако в следующем сезоне помог своей команде занять второе место во второй Футбольной лиге Англии и добиться повышения в классе. В сезоне 2006/07 провел 30 матчей в первой Футбольной лиге Англии, в январе 2007 года получил травму в матче с клубом «Карлайл Юнайтед» и выбыл на несколько месяцев, что привело к окончанию его карьеры в «Нортгемптон Таун».

Сезон 2007/08 заканчивал в клубе Премьер-лиги Нового Южного Уэльса «Сазерланд Шаркс». 28 июля 2008 года, после успешного прохождения просмотра, Педж подписал однолетний контракт с клубом А-Лиги «Сентрал Кост Маринерс». В октябре 2008 года продлил контракт на два года.
В сезоне 2010/11 стал серебряным призёром регулярного чемпионата А-Лиги. В сезоне 2012/13 стал победителем А-Лиги. В мае 2013 года расторг контракт с клубом по взаимному согласию. Всего за клуб провёл 125 матчей и забил 7 голов.

20 июля 2013 года принял участие в A-League All Stars Game в составе сборной звёзд А-Лиги против «Манчестер Юнайтед».

В июне 2013 года Бойич подписал двухлетний контракт с клубом «Сидней». Дебютировал за клуб в матче А-Лиги против клуба «Ньюкасл Юнайтед Джетс» 11 октября 2013 года. 27 января 2015 года расторг контракт с клубом по взаимному согласию.

Международная карьера 
Привлекался в юниорскую сборную Австралии.

Вне футбола 
Помимо футбольной карьеры Педж является персональным тренером, также владеет собственным брендом одежды «A-List Limited».

Достижения

Клубные 
 Победитель А-Лиги: 1 (2012/13)
 Серебряный призёр А-Лиги: 1 (2010/11)

Международные 
 Победитель юниорского чемпионата Океании: 1 (2001)

Примечания

Ссылки 
 Pedj Bojic Профиль на официальном сайте Sydney FC
 
 Профиль на Footballdatabase.eu
 

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Парраматта Пауэр»
Игроки ФК «Сидней Олимпик»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Сазерленд Шаркс»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Сидней»